Колтымак (деревня)
 Колтымак (верхний приток Тоймы)
 Колтымак (нижний приток Тоймы)